Херберт Сэмюэл Линденбергер (; 4 апреля 1929, Лос-Анджелес — 1 октября 2018, Портола Вэлли) — американский литературовед и музыковед.

Учился в Северо-Западном университете, затем получил степень бакалавра искусств в Антиохийском колледже (штат Огайо), в 1952—1953 гг. стажировался в Венском университете. Получил докторскую степень по сравнительному литературоведению в Университете Вашингтона (1955). Преподавал в Калифорнии, в Сент-Луисе. С 1969 г. профессор (с 2001 г. почётный профессор) английского языка и сравнительного литературоведения в Стэнфордском университете.

Опубликовал книги о поэме Уильяма Вордсворта «Прелюдия» (1963, 2-е изд. 1966), о Георге Бюхнере (1964) и Георге Тракле (1971), монографии «Историческая драма: Отношения между литературой и реальностью» (; 1975, 2-е изд. 1978) и «История в литературе: О ценности, жанре, институциях» (; 1990). Два исследования Линденбергера посвящены опере: «Опера: Экстравагантное искусство» (; 1984, 2-е изд. 1986) и «Опера в истории: От Монтеверди до Кейджа» (; 1998).

Примечания

Ссылки 

 Персональный сайт 

Литературоведы США
Музыковеды США
Родившиеся в 1929 году
Родившиеся 4 апреля
Умершие в 2018 году
Умершие 1 октября
Родившиеся в Лос-Анджелесе
Персоналии по алфавиту
Выпускники Северо-Западного университета
Президенты Ассоциации современного языка